Kilobyte (kB), igual a 1.000 bytes, o Kibibyte (KiB), igual a 1.024 bytes.
 Kilobit (kb), igual a 1.000 bits, o Kibibit (Kib), igual a 1.024 bits.
 Kilobase (kb)